

Sigle 
 Basal Body Temperature – temperatura corporea basale
 Brenner Basistunnel – Galleria di base del Brennero, progetto di traforo ferroviario tra Fortezza e Innsbruck

Società
 BBT – società interamente pubblica divisa a metà tra Austria e Italia, con le società ÖBB e TFB

Codici 
 BBT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Berbérati, Berbérati (Repubblica Centrafricana)
 BBT – codice vettore ICAO di Air Bashkortostan (Russia)
 bbt – codice ISO 639-3 della lingua mburku